spreektaal voor geslachtsgemeenschap
 Neuken (likeur) - een Duitse likeur verkrijgbaar in Nederland
 Neuquén (provincie) - Argentijnse provincie (in het Spaans uitgesproken als "Neu'ken"
 Neuquén (stad) - hoofdplaats van bovenstaande provincie
 Neuquén (rivier) - rivier in bovenstaande provincie